O Copa RS de Rugby Union de 2010 foi disputado por 4 equipes do estado do Rio Grande do Sul e promovido pela  Federação Gaúcha de Rugby. O campeão de 2010 foi o Farrapos Rugby Clube.

Equipes Participantes

Jogos

1 Rodada

2 Rodada

Campeão 

2010
Rugby de 2010 no Brasil‎